Pojem Rechov (:  רחוב , : Rehov) může označovat:
 Rechov, starověké město v dnešním Izraeli a archeologická lokalita Tel Rechov na jeho místě 
 Rechov (mošav), zemědělská vesnice typu mošav v Izraeli, založená roku 1951 nedaleko od starověkého Rechov.
 "rechov" (:  רחוב), hebrejské slovo (: "ulice")